Лесковице (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република
 Горње Лесковице, насељено мјесто града Ваљева, Република Србија
 Доње Лесковице, насељено мјесто града Ваљева, Република Србија